Sternhäusl ist der Name folgender Orte:

 Sternhäusl (Windberg), Ortsteil von Windberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Sternhäusl (Gemeinde Vorderweißenbach), Ortsteil von Vorderweißenbach, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich